Saint Ferdinand désigne plusieurs saints et bienheureux chrétiens :

 Ferdinand III de Castille (° vers 1199 - †1252), le plus célèbre ; fêté le 30 mai.
 Ferdinand de Cajazzo (), ou Fernand, membre de la famille royale d'Aragon, cinquième évêque de Cajazzo, bénédictin vénéré à Cornello en Sicile ; fêté le 27 juin.
 Ferdinand Martins de Bulhoes, franciscain mieux connu sous le nom d'Antoine de Padoue
 Ferdinand de Portugal (°1402 - †1443), bienheureux, dit le « Saint Infant », fils du roi Jean  de Portugal ; fêté le 5 juin.
 Ferdinand Ayala († 1617), bienheureux, avec ses compagnons Saint Alphonse et Léon Tanaka, martyrs espagnols au Japon à Nagasaki ; fêté le .

Références 

Ferdinand